Scream — .

В музиці:
 Scream — альбом Tokio Hotel
 Scream — альбом Оззі Осборна
 Scream — американський панк-роковий гурт
 «Scream» — пісня Сергія Лазарева

Див. також:
 Крик (значення)